Канель — фамилия.

Известные носители:
 Канель, Альфред (1803—1879) — французский политический деятель и писатель.
 Канель, Оскар (1888—1929) — немецкий экспрессионист и поэт-коммунист, писатель и редактор.
 Канель, Фернан (1882—1951) — французский футболист, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1900.
 Канель, Вениамин Яковлевич (1873—1919) — врач, доктор медицины.
 Канель, Геннадий Исаакович (1944—2021) — советский и российский физик.

Двойная фамилия
 Диас-Канель, Мигель (род. 1960) — кубинский политик, руководитель Кубы с 19 апреля 2018 года.

См. также 
 Каннель
 Канелья